Галина Володимирівна Вдовіна (нар. , Владикавказ, Північна Осетія, СРСР) — українська громадська діячка, підприємець, засновник і голова Громадської організації «Всеукраїнський митний форум», голова Митного комітету при Державній фіскальній службі України (ДФС), голова Комітету з митної справи Громадської ради при Міністерстві фінансів України, член Громадської ради при Комітеті Верховної Ради України з питань податкової та митної політики.

Біографія 

Народилася 30 березня 1974 року в Північній Осетії у Владикавказі (в часи СРСР місто називалось Орджонікідзе). Батько Дєдов Володимир Васильович (1950 – 2018), уродженець Одеси, вихованець інтернату. Після служби в армії, маючи за плечима набуту в одному з одеських ПТУ професію електрогазозварювальника, отримав комсомольську путівку для служби в міліції та став працювати дільничим на Молдаванці. Під час спільного патрулювання вулиць з представниками добровільної народної дружини (ДНД) познайомився з Астаховою Нелею Олексіївною (1954 – 1991). В Одесу, тепле морське повітря якої вкрай сприятливе для хворих на бронхіальну астму, вона приїхала з Владикавказа за рекомендацією лікарів. Не вступивши до  Одеського національного медичного університету, Неля працювала в різних закладах міського громадського харчування та Чорноморського морського пароплавства. У 1973 році вони одружилися.

30 березня 1974 року народилася Галина, яка через складні матеріальні та житлові умови молодої сім'ї залишилася з батьками матері у Владикавказі. Дідусь Астахов Олексій Леонідович і бабуся Астахова Раїса Іванівна, що пройшли всю Велику Вітчизняну війну і нагороджені бойовими нагородами, виховували внучку весь дошкільний період.

У перший клас Галина пішла в середній школі № 18 міста Одеси, розташованої на Молдаванці. Закінчення школи було затьмарене смертю матері Нелі Олексіївни, яка померла в квітні 1991 року. На руках старшої Галини залишилися дві сестри, наймолодшій з яких було всього сім років. На допомогу батька, у на той час вже була інша сім'я, надії не було. Тому замість навчання в вузі, Галині довелося стати посудомийницею в санаторії КДБ «Лермонтовський».

Освіта і наука 

У 2007 році закінчила Одеську національну академію харчових технологій за фахом «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію спеціаліст з обліку і аудиту.

Професійна діяльність 

Працювати почала відразу ж після закінчення середньої школи в 1991 році, спочатку посудомийницею, а по досягненню повноліття — офіціанткою в санаторії КДБ «Лермонтовський». Потім разом з усією країною "човникувала". З 1993 по 2006 рік займалася приватним підприємництвом в сфері роздрібної торгівлі. З 2010 по 2012 рік була комерційним директором ТОВ «ПРОФіСОЮЗ». У 2012 році стала генеральним директором ТОВ «ПРІАМ ГРУП».

Сім'я 

У шлюбі з Вдовіним Олегом Костянтиновичем.

Дочки — Неля (випускниця 2018 року  Одеського національного медичного університету) і школярка Кіра.

Громадська діяльність 

За відправну точку публічного прояву громадянської позиції Галини Вдовіної стала активна участь в березні 2009 року у акції протесту – перекритті магістралі «Одеса–Київ» дальнобійниками-підприємцями авторинку «Куяльник».

З 2009 року по 2012 рік – член Громадської ради при Державній митній службі України та заступник Громадської ради при Південній митниці.

З 2013 року по 2015 рік – експерт Комісії з питань митної справи Громадської ради при Міністерстві доходів і зборів України (Міндоходів) і голова Комітету з питань митної справи Громадської ради при Головному управлінні Міндоходов в Одеській області.

З 2016 року – голова Митного комітету при Державній фіскальній службі України (ДФС), голова Комітету з митної справи Громадської ради при Міністерстві фінансів України, член Громадської ради при Комітеті Верховної Ради України з питань податкової та митної політики.

З моменту створення Міндоходов в грудні 2012 року Галина Вдовіна активно виступає за повернення українській митниці статусу самостійного відомства і відродження митних функцій, втрачених під час злиття податкової та митної служб в Міністерство доходів і зборів.

Вона була одним з ініціаторів і організатором двох Всеукраїнських митних форумів в 2014 і 2016 роках.

У 2016 році створила Громадську організацію «Всеукраїнський митний форум».

Свою громадську місію Галина Вдовіна бачить в діяльності по консолідації зусиль профільної громадськості, бізнес-асоціацій, міжнародних експертів та фахівців митного спрямування ДФС для створення такої моделі самостійної української митниці, яка забезпечить митну безпеку, ефективні митні процедури і розумний баланс між інтересами бізнесу і держави.

Примітки 

Українські громадські діячки
Уродженці Владикавказа